AMC kan syfta på: 

 AMC – ett kommando i USA:s armé, se Army Materiel Command
 AMC – ett kommando i USA:s flygvapen, se Air Mobility Command
 AMC – en amerikansk biltillverkare, se American Motors Corporation
 AMC Theatres – en amerikansk biografkedja med bland annat Filmstaden
 AMC (TV-kanal) – ett amerikanskt kabel-tv-kanal
 AMC Networks – ägarbolaget till TV-kanalen